Univerza v Prištini je naziv dveh ločenih univerz, ki se nahajata v Prištini. Ločita se po uradnem jeziku:
 Srbska Univerza v Prištini (Универзитет у Приштини; Univerzitet u Prištini, Kosovska Mitrovica)
 Albanska Univerza v Prištini